GAF peut désigner :
 Government Aircraft Factories, un ancien constructeur aéronautique australien ;
 GAF (où GAF signifie General Aniline & Film), une société américaine  spécialisée dans la production de matériaux pour la couverture de bâtiment ;
 Aéroport international de Gafsa-Ksar, l'aéroport de Gafsa, en Tunisie, selon le code AITA des aéroports ;
 gymnastique artistique féminine ;
 Global Assessment of Functioning (en français, Échelle d'évaluation globale du fonctionnement), une mesure médicale de l'état général d'une personne ;
Groupe abélien fini, une structure algébrique en mathématiques.

Code IATA des aéroports